Саве има више значења:

 Саве
 Саве (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Саве (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Саве (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Саве, Савеке (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику